

Cinema
The Inner Circle – cortometraggio muto del 1912 diretto da D.W. Griffith
The Inner Circle – film del 1946 diretto da Philip Ford
Il proiezionista (The Inner Circle) – film del 1991 diretto da Andrey Konchalovskiy
The Inner Circle – film del 2005 diretto da Goran Gajic
The Inner Circle – film del 2009 diretto da Camille Poisson

Musica
The Inner Circle – album degli Evergrey

Wrestling 
 The Inner Circle – stable militante nella All Elite Wrestling

Pagine correlate
Inner Circle